Kintamani ist ein indonesischer Distrikt (Kecamatan) im Norden des balinesischen Regierungsbezirks Bangli. Der Binnendistrikt ist größer als die drei restlichen Kecamatan des Kabupaten.

Geographie

Lage 
Kintamani grenzt im Südwesten an den Kecamatan Petang (Kab. Badung), im Nordwesten an den Kecamatan Kubutambahan, im Norden an den Kecamatan Tejakula (beide Kab. Buleleng), im Nordosten an den Kecamatan Kubu, im Südosten an den Kecamatan Rendang (beide Kab. Karangasem) und im Süden an die Kecamatan Bangli, Tegallalang und Payangan (beide vom Kab. Gianyar).
Im Distrikt befindet sich auch der mit 159 km² größte See Balis, der Kratersee Batur (Danau Batur), der im südöstlichen Teil des Vulkan Gunung Batur (1.717 m) liegt.

Verwaltungsgliederung 
Der Distrikt gliedert sich in 48 Dörfer ländlichen Typs (Desa). Diese bestehen aus 63 Desa Adat und 172 Banjar Dinas

{| class="wikitable zebra sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche (km²)Ende 2021 || EinwohnerCensus 2010
! EinwohnerEnde 2021 || DichteEinw. pro km²
|-
| 51.06.04.2001 || style="text-align:left" | Mengani || 5,93 || 920 || 1.035 || 174,54
|-
| 51.06.04.2002 || style="text-align:left" | Binyan || 2,26 || 320 || 344 || 152,21
|-
| 51.06.04.2003 || style="text-align:left" | Ulian || 4,26 || 796 || 956 || 224,41
|-
| 51.06.04.2004 || style="text-align:left" | Bunutin || 3,36 || 890 || 965 || 287,20
|-
| 51.06.04.2005 || style="text-align:left" | Langgahan || 3,22 || 1.040 || 1.174 || 364,60
|-
| 51.06.04.2006 || style="text-align:left" | Lembean || 4,06 || 745 || 743 || 183,00
|-
| 51.06.04.2007 || style="text-align:left" | Manikliyu || 7,01 || 1.444 || 1.700 || 242,51
|-
| 51.06.04.2008 || style="text-align:left" | Bayung Cerik || 3,46 || 1.054 || 1.189 || 343,64
|-
| 51.06.04.2009 || style="text-align:left" | Mangguh || 2,38 || 730 || 776 || 326,05
|-
| 51.06.04.2010 || style="text-align:left" | Belancan || 8,62 || 2.082 || 2.163 || 250,93
|-
| 51.06.04.2011 || style="text-align:left" | Katung || 3,55 || 1.533 || 1.680 || 473,24
|-
| 51.06.04.2012 || style="text-align:left" | Banua || 0,84 || 687 || 721 || 858,33
|-
| 51.06.04.2013 || style="text-align:left" | Abuan || 3,02 || 1.518 || 1.647 || 545,36
|-
| 51.06.04.2014 || style="text-align:left" | Bonyoh || 4,94 || 1.197 || 1.266 || 256,28
|-
| 51.06.04.2015 || style="text-align:left" | Sekaan || 2,99 || 1.604 || 1.902 || 636,12
|-
| 51.06.04.2016 || style="text-align:left" | Bayung Gede || 9,43 || 2.568 || 2.199 || 233,19
|-
| 51.06.04.2017 || style="text-align:left" | Sekardadi || 5,55 || 1.853 || 1.900 || 342,34
|-
| 51.06.04.2018 || style="text-align:left" | Kedisan || 3,66 || 1.173 || 1.384 || 378,14
|-
| 51.06.04.2019 || style="text-align:left" | Buahan || 4,12 || 1.610 || 1.835 || 445,39
|-
| 51.06.04.2020 || style="text-align:left" | Abangsongan || 13,03 || 1.227 || 1.292 || 99,16
|-
| 51.06.04.2021 || style="text-align:left" | Suter || 6,92 || 2.609 || 2.003 || 289,45
|-
| 51.06.04.2022 || style="text-align:left" | Batudinding || 3,59 || 1.519 || 2.798 || 779,39
|-
| 51.06.04.2023 || style="text-align:left" | Terunyan || 11,19 || 2.776 || 3.080 || 275,25
|-
| 51.06.04.2024 || style="text-align:left" | Songan A || 13,26 || 6.018 || 7.659 || 577,60
|-
| 51.06.04.2025 || style="text-align:left" | Songan B || 36,86 || 5.685 || 11.008 || 298,64
|-
| 51.06.04.2026 || style="text-align:left" | Batur Selatan || 22,88 || 3.138 || 6.554 || 286,45
|-
| 51.06.04.2027 || style="text-align:left" | Batur Tengah || 12,89 || 3.084 || 3.357 || 260,43
|-
| 51.06.04.2028 || style="text-align:left" | Batur Utara || 1,17 || 1.839 || 1.771 || 1.513,68
|-
| 51.06.04.2029 || style="text-align:left" | Kintamani || 19,45 || 7.747 || 7.115 || 365,81
|-
| 51.06.04.2030 || style="text-align:left" | Serai || 5,54 || 1.325 || 1.161 || 209,57
|-
| 51.06.04.2031 || style="text-align:left" | Daup || 3,05 || 681 || 756 || 247,87
|-
| 51.06.04.2032 || style="text-align:left" | Awan || 4,97 || 1.098 || 1.347 || 271,03
|-
| 51.06.04.2033 || style="text-align:left" | Gunungbau || 1,62 || 512 || 630 || 388,89
|-
| 51.06.04.2034 || style="text-align:left" | Belanga || 3,66 || 479 || 590 || 161,20
|-
| 51.06.04.2035 || style="text-align:left" | Batukaang || 3,00 || 581 || 646 || 215,33
|-
| 51.06.04.2036 || style="text-align:left" | Belantih || 7,01 || 2.355 || 2.731 || 389,59
|-
| 51.06.04.2037 || style="text-align:left" | Catur || 9,89 || 1.566 || 2.056 || 207,89
|-
| 51.06.04.2038 || style="text-align:left" | Pengejaran || 5,88 || 728 || 799 || 135,88
|-
| 51.06.04.2039 || style="text-align:left" | Selulung || 9,72 || 2.053 || 2.509 || 258,13
|-
| 51.06.04.2040 || style="text-align:left" | Satra || 1,51 || 3.269 || 4.429 || 2.933,11
|-
| 51.06.04.2041 || style="text-align:left" | Dausa || 5,53 || 2.109 || 3.122 || 564,56
|-
| 51.06.04.2042 || style="text-align:left" | Bantang || 6,71 || 1.361 || 1.779 || 265,13
|-
| 51.06.04.2043 || style="text-align:left" | Sukawana || 30,72 || 4.355 || 6.246 || 203,32
|-
| 51.06.04.2044 || style="text-align:left" | Kutuh || 5,78 || 1.146 || 1.549 || 267,99
|-
| 51.06.04.2045 || style="text-align:left" | Subaya || 8,31 || 1.184 || 1.332 || 160,29
|-
| 51.06.04.2046 || style="text-align:left" | Siakin || 14,30 || 2.000 || 2.070 || 144,76
|-
| 51.06.04.2047 || style="text-align:left" | Pinggan || 9,51 || 2.538 || 2.000 || 210,30
|-
| 51.06.04.2048 || style="text-align:left" | Belandingan || 4,80 || 1.332 || 1.106 || 230,42
|-
! 51.06.04 || Kec. Kintamani || style="text-align:right" | 371,25 || style="text-align:right" | 90.078
! style="text-align:right" | 109.074 || style="text-align:right" | 293,80
|}

Ergebnisse aus Zählung: 2010 und Fortschreibung 2021

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 371,25 || 116.740 || 54.929 || 57.511 || 314,5 || 95,5
|-
| 30.06.2021 || 371,25 || 116.313 || 59.118 || 57.195 || 313,3 || 103,4
|-
| 31.12.2021 || 371 || 109.074 || 55.795 || 53.279 || 294,0 || 104,7
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Bangli (Regierungsbezirk)